Hrvatska:
 Kuljani (Dvor)

BiH:
 Kuljani (Bosanski Novi, BiH)
 Kuljani (Banja Luka, BiH)